Le tournoi de qualification du simple dames de l'Open d'Australie 2019 se déroule du 8 au .

16 des 128 joueuses engagées se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Primes et points 

 Une joueuse issue des qualifications reçoit les points WTA de son dernier tour du tableau principal plus 40 points supplémentaires et la prime de son dernier tour.

Têtes de série

Qualifiées 

  Astra Sharma
  Misaki Doi
  Viktorija Golubic
  Bianca Andreescu
  Karolína Muchová
  Iga Świątek
  Veronika Kudermetova
  Anna Kalinskaya
  Paula Badosa Gibert
  Harriet Dart
  Zhu Lin 
  Varvara Lepchenko
  Jessika Ponchet
  Ysaline Bonaventure
  Natalia Vikhlyantseva
  Beatriz Haddad Maia

Tableaux

Première qualifiée

Deuxième qualifiée

Troisième qualifiée

Quatrième qualifiée

Cinquième qualifiée

Sixième qualifiée

Septième qualifiée

Huitième qualifiée

Neuvième qualifiée

Dixième qualifiée

Onzième qualifiée

Douzième qualifiée

Treizième qualifiée

Quatorzième qualifiée

Quinzième qualifiée

Seizième qualifiée

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple dames de l'Open d'Australie 2019
 Tournoi de qualification du simple messieurs

Liens externes 
  Site officiel
 
 

2019
Tennis féminin en 2019
Open d'Australie